Эль-Посуэло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 41,21 км². Население — 92 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 89 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки